Boian ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boian (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Boian (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu

 Boian-Kultur, archäologische Kultur der früheren Jungsteinzeit in Rumänien

Siehe auch:
 Bojan